Paynesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Paynesville (Californië)
Paynesville (Minnesota)
Paynesville (Missouri)

Australië:
Paynesville (Victoria)
Paynesville (West-Australië)

Liberia:
Paynesville (Liberia)